Drevet ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Drevet (* 1951), französischer Architekt
 Claude Drevet (1710–1780), französischer Kupferstecher
 Jean-Baptiste Drevet, genannt Joannès Drevet (1854–1940), französischer Maler und Graveur
 Patrice Drevet (* 1948), französischer Journalist und Politiker
 Pierre Drevet (1664–1749), französischer Kupferstecher
 Pierre Imbert Drevet (1697–1739), französischer Kupferstecher und Sohn des Pierre Drevet